Garbo puede referirse a:
 La forma y gracia, desenvoltura, presencia y brío, en especial en la forma de actuar, el estilo de vida y presentarse en sociedad.
 el apellido de la actriz Greta Garbo;
 la editorial española del mismo nombre; 
 revista con el nombre de Garbo que editaba esta misma editorial.
 el nombre en clave del espía español Joan Pujol.
 Garbo, el pseudónimo del cantautor italiano Renato Abate.
 Garbo: el espía, documental ganador de un Goya en 2009, realizado por el director y productor Emon Roch.